Chemillé steht für folgende Orte in Frankreich:

 Chemillé, Ort und ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Chemillé-Melay, Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Chemillé-en-Anjou, Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Chemillé-sur-Dême, Gemeinde im Département Indre-et-Loire
 Chemillé-sur-Indrois, Gemeinde im Département Indre-et-Loire